Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich 2016 – 24. edycja mistrzostw świata w lotach narciarskich, które rozegrano w 2016 roku w austriackim Tauplitz/Bad Mitterndorf. Zawody rozgrywane były pomiędzy 15–17 stycznia 2016. Były to piąte w historii zawody tej rangi rozgrywane w tym miejscu (poprzednio w 1975, 1986, 1996 i 2006 roku). W konkursie indywidualnym złoty medal wywalczył Peter Prevc, srebrny medal zdobył Kenneth Gangnes, natomiast brązowy Stefan Kraft. Konkurs drużynowy wygrali Norwegowie, z przewagą ponad 100 punktów nad reprezentacją Niemiec i Austriakami. Polski zespół w składzie: Kamil Stoch, Klemens Murańka, Dawid Kubacki i Stefan Hula uplasował się na piątej pozycji.

Podczas rywalizacji drużynowej trzykrotnie poprawiono rekord skoczni, nowym rekordzistą został Prevc, który najpierw w pierwszej serii konkursu indywidualnego skoczył 243 metry, natomiast w trzeciej, ostatniej serii konkursu wylądował metr dalej. Chwilę wcześniej najlepsze osiągnięcie na tym obiekcie uzyskał Noriaki Kasai, lądując na 240 m. Podczas serii treningowych, kwalifikacyjnych i konkursowych, przeprowadzonych w ramach mistrzostw świata w lotach narciarskich w Tauplitz/Bad Mittendorf poprawiony został jeden rekord kraju w długości skoku narciarskiego: Kanady – 216,5 metra Mackenziego Boyda-Clowesa. Ogółem najdłuższe skoki w swojej dotychczasowej karierze oddało 14 uczestników mistrzostw świata oraz 12 przedskoczków.

Przed zawodami

Tło historyczne 
Budowa skoczni mamuciej Kulm rozpoczęła się w 1908 roku. Skocznia w obecnej formie jest osłonięta z obu stron lasem, dodatkowo przed wiatrem chroni ją sztuczna osłona o powierzchni 2800 metrów kwadratowych. Lokalizacja skoczni określana jest różnie, używane są obecnie zamiennie nazwy obu sąsiednich miejscowości (Bad Mitterndorf jest większe i bardziej znane turystycznie, Tauplitz bliżej położone). Obiekt nie posiada sztucznego oświetlenia. 

W czerwcu 2014 roku rozpoczęto przebudowę skoczni, która zakładała skrócenie rozbiegu o 23 metry, podwyższenie progu o 12,6 metra, poszerzenie o kilka metrów zeskoku na całej jego długości, podwyższenie wieży sędziowskiej oraz przesunięcie punktu K ze 185 na 200 metr i punktu HS z 200 na 225 metr. 8 stycznia 2015 pierwszy oficjalny skok na przebudowanej skoczni na odległość 190 metrów oddał Gregor Schlierenzauer. Zainstalowano także lodowe tory najazdowe.

Program mistrzostw 
Przed rozpoczęciem mistrzostw świata podany został oficjalny program serii treningowych, kwalifikacyjnych i konkursowych oraz innych wydarzeń bezpośrednio związanych z mistrzostwami. Poniższa tabela przedstawia szczegółowy wykaz tych wydarzeń, zgodny z pierwotnym planem organizacji mistrzostw świata.

Obiekt 

Miejscem rywalizacji skoczków będzie skocznia Kulm leżąca w austriackim Tauplitz/Bad Mitterndorf, w kraju związkowym Styria. Jej punkt konstrukcyjny usytuowany jest na 200. metrze, a rozmiar na 225. metrze. Jest to jedna z pięciu czynnych skoczni mamucich na świecie. 

Przed mistrzostwami skocznia została przebudowana kosztem 4,2 mln euro. Rozbieg został skrócony o 23 metry, zeskok został poszerzony, a bula podwyższona. Dzięki tym zmianom skocznia osiągnęła obecne wymiary. 5 stycznia 2016 ogłoszono, iż obiekt został naśnieżony sztucznie z powodu ciepłej zimy oraz że nie będzie problemów związanych z brakiem śniegu.

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich 2016 będzie Harald Haim oraz – z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej – dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem będzie, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Kontrolą sprzętu zajmie się Sepp Gratzer, delegatem technicznym będzie Franck Salvi, a jego asystentem – Thomas Klauser, natomiast dyrektorem do spraw pomiaru odległości będzie Peter Chudý. Kierownikiem medycznym będzie Ingard Lereim, rolę koordynatora medialnego pełnił będzie Horst Nilgen, zaś sekretarzem zawodów będzie Friedrich Pollhammer.

Medaliści

Konkurs indywidualny na skoczni HS 225 (15-16.01.2016)

Konkurs drużynowy na skoczni HS 225 (17.01.2016)

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego na skoczni HS 225 (14.01.2016)

Konkurs indywidualny na skoczni HS 225 (15-16.01.2016) 
Czwarta seria została odwołana z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Konkurs drużynowy na skoczni HS 225 (17.01.2016)

Składy reprezentacji 

Legenda:
 q – zawodnik nie zakwalifikował się do konkursu głównego;
 – – zawodnik nie został zgłoszony do kwalifikacji, bądź nie został sklasyfikowany albo nie wystartował w poprzedniej edycji.

Rekordy życiowe

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
Sezon 2015/2016 w skokach narciarskich
Skoki narciarskie w Austrii
2016 w Austrii